

Лунвож — річка у Республіці Комі, ліва притока Кожим'ю
 Лунвож — річка у Республіці Комі, ліва притока Шежим'ю
 Лунвож — річка у Республіці Комі, ліва притока Ілича
 Лунвож — річка у Республіці Комі, ліва притока Мартюра
 Лунвож — річка у Республіці Комі, ліва притока Лунвожпала
 Лунвож — річка у Республіці Комі, права притока Печори

Див. також 
 Лун-Вож